Ханс Петер Хольст (; 1811—1893) — датский поэт, писатель, журналист, редактор и переводчик.

Биография
Ханс Петер Хольст родился 22 октября 1811 года в столице Дании городе Копенгагене.

С 1836 по 1861 год работал преподавателем в кадетском академии.

В 1868 году основал журнал «For Romantik og Historie». На протяжении нескольких лет редактировал издание «Berlingske».

Из его произведений наиболее известны: «Gioacchino» (драма), «Sizilaniske Skizzer», «Den lille Hornblaeser» (патриотическое стихотворение) и «Fra min Ungdom».

Его произведения неоднократно ставились в Королевском театре Дании.

Ханс Петер Хольст умер 2 июня 1893 года.

Избранная библиография
 Fædrenelandske Romancer (1832)
 Digtninger (1833)
 Noveller (1834)
 Digte (1840)
 Farvel (1840)
 Ude og hjemme (1843)
 Gioacchino (1844)
 Albert Thorwaldsen (1844)
 Adam Œhlenschlæger (1850)
 Den litle Hornblæser (1851)
 Sicilianske Skizzer og Noveller (1853)

Примечания

Литература 
 E. B., «Holst (Hans-Peter)», Nouvelle Biographie générale Hoefer, 1868.

Ссылки 
 Hans Peter Holst .

Датские поэты
Датские писатели